Chillida es un apellido español que se puede referir:

 Eduardo Chillida Juantegui (1924-2002), escultor español.
 Chillida-Leku, bosque y caserío donde se exhibe parte de la obra de Eduardo Chillida Juantegui.
 Gonzalo Álvarez Chillida, historiador español.